Феб — термин, который может означать: 

 Феб — одно из имён Аполлона, в греческой мифологии бога-охранитель стад, света, наук и искусств, бога-врачевателя, предводителя и покровителя муз.

Персоналии 
 Франциск Феб (1467—1483) — король Наварры, граф де Фуа и де Бигорр, виконт де Беарн, пэр Франции.
 Капитан Феб — персонаж романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», капитан лучников.

См. также 
 Феба (значения)
 Фебы